Круто (Крутой, Круко, Cruco, Kruto, Крук; убит в ) — славянский князь бодричей (Вендской державы) в Вагрии.

Биография

Избрание и борьба с Бутуем 
После убийства язычниками христианского князя Готшалка из династии Наконидов в 1066 году претензии на наследование трона выдвинул его сын Бутуй. Но, по словам Гельмонда, лица, которые убили его отца, боясь, чтобы сын не стал когда-нибудь мстителем за смерть его, подстрекали народ к восстанию, говоря: «Не он должен господствовать над нами, но Крут, сын Грина».
 
В 1066 году Крутой из руян был избран князем бодричей. Сыновья Готшалка бежали: Генрих в Данию, а Бутуй в Саксонию.

Магнус Саксонский оказывал помощь Бутую, в ответ славяне Крутого совершали опустошительные набеги в Нордальбингию (). 8 августа 1071 года Бутуй, вторгшись во владения Крутого во главе 600 воинов, попал в ловушку у Плёна и погиб.

После этого Крутой стал единовластным правителем бодричей. Кроме того, он покорил Нордальбингию и разрушил в 1072 году Гамбург.

Борьба с Генрихом и гибель 
Около 1093 года Генрих набрал большой флот и совершил несколько опустошительных набегов на Старград (ныне Ольденбург в Гольштейне). Крутой вынужден был разрешить Генриху вернуться в славянскую землю. По словам Гельмонда, Крутой планировал хитростью убить Генриха, и лишь вмешательство жены Крутого Славины этому помешало.

Вступив в соглашение со Славиной, Генрих позвал Крутого на пир. После пира дан из свиты Генриха отрубил опьяневшему старому князю голову.

Генрих, сын Готшалка, вступил в брак со вдовой Крутого.

См. также 
 Полабские славяне

Примечания

Литература 
 
 
 Глава 25. О Круте // Гельмольд фон Бозау. Славянская хроника. М., 1963. Книга первая, часть 2.
 W. G. Beyer, König Kruto und sein Geschlecht : eine historische Untersuchung über die Abstammung des großherzoglich-meklenburgischen Fürstenhauses // Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde. — Bd. 13 (1848), S. 3—55.

Князья бодричей
Руянские князья
Правители Европы XI века
Монархи, убитые в XI веке
Обезглавленные